

Cinema
Stronger - Io sono più forte (Stronger) – film del 2017 diretto da David Gordon Green

Musica
 Stronger – singolo di Gary Barlow del 1999
 Stronger – singolo di Britney Spears del 2000
 Stronger – album di Natalie Grant del 2001
 Stronger – singolo delle Sugababes del 2002
 Stronger – album di Kate Ryan del 2004
 Stronger – album di Hanna Pakarinen del 2005
 Stronger – album di Agnes Carlsson del 2006
 Stronger – singolo di Kanye West del 2007
 Stronger – album di Sanna Nielsen del 2008
 Stronger – singolo di Mary J. Blige del 2009
 Stronger – album di Kelly Clarkson del 2011
 Stronger (What Doesn't Kill You) – singolo di Kelly Clarkson del 2011
 Stronger – album dei Dead by April del 2011
 Stronger – album di Sara Evans del 2011
 Stronger – album di Tank del 2014
 Stronger – album dei Clean Bandit del 2015